Даниэль Табор (; род. в 1984 году) — британская киноактриса. Известна ролью Анджелины Джонсон из фильмов «Гарри Поттер и философский камень» (2001), «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) и «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004).

Участвовала в британской детской телевизионной программе «» (2004—2005).

Фильмография

Ссылки